Maria Josepha von Sachsen ist der Name folgender Personen:

* Maria Josepha von Sachsen (1731–1767), Tochter von August III. von Polen, Gemahlin von Ludwig Ferdinand von Frankreich
 Maria Josepha von Sachsen (1803–1829), Tochter von Prinz Maximilian von Sachsen, Gemahlin von Ferdinand VII. von Spanien
 Maria Josepha von Sachsen (1867–1944), Tochter von Georg von Sachsen, Gemahlin von Otto Franz Joseph von Österreich
 Maria Josepha von Österreich (1699–1757), Königin von Polen und Kurfürstin von Sachsen